Куженер — название населённых пунктов:

Россия 
 Куженер — посёлок городского типа в Куженерском районе Марий Эл.
 Куженер — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.